Arare – prodotto della cucina giapponese
 Arare – procedimento dell'aratura
 Arare – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese
 Arare – villaggio della Svizzera
 Araré Sport Club – società calcistica brasiliana defunta